Petra (del griego πέτρα, "piedra") puede referirse a:

Botánica 
 Myrceugenia exsucca, árbol de la familia Myrtaceae, llamado también pitrilla, pitra o patagua.

Geografía  
 Petra: Sitio arqueológico en Jordania, y la capital del antiguo reino nabateo.
 Petra, pueblo y municipio de la isla española de Mallorca.
 Petra, localidad chipriota también conocida por su denominación turca de Taşköy.
 Petra, una antigua ciudad griega de Creta.
 Petra, una antigua ciudad de Sicilia.
 Petra, localidad del distrito de Nicosia.
 Petra, un antiguo asentamiento griego de Corintia.

Personas 
 Petra, nombre propio de mujer - femenino de Pedro.
 Petra, mascota de los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992.
 Petra, criada para todo, personaje de cómic de José Escobar.

Música 
 Petra, grupo de rock.
 Petra, primer álbum del grupo de rock Petra.

Otros usos 

PETRA, sincrotrón situado en la ciudad alemana de Hamburgo.